Johann Gottlieb Buhle (1763 - 1821), un philosophe et érudit allemand.
 Walter Buhle (1894 - 1959), un officier allemand.

Homonymie de patronyme germanique